Miejscowości w USA:
 Haddam – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie Middlesex
 Haddam – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Washington
Gminy w USA:
 Haddam (ang. Haddam Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie Middlesex
 Haddam (ang. Haddam Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Washington